У Гайсинському районі Вінницької області під обліком перебуває 122 пам'ятки археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Гайсинський район
Гайсинського району